Stawy w Polsce:
 Łabędzi Staw – staw w woj. dolnośląskim, w powiecie wołowskim, w gminie Brzeg Dolny
 Łabędzi Staw – staw w woj. pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Łeba
  Łabędzi Staw – nieistniejący staw położony na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego na zachód od zamku Książ, za Pełcznicą. Na wyspie stawu pozostałości pomnika nagrobnego synów Jana Henryka VI von Hochberga (1768–1833) i jego  żony Anny Emilii von Anhalt-Kothen-Pless (1770–1830): Jana Henryka VIII (1795-1796) i Jana Henryka IX (1802-1802), autorstwa Christiana Wilhelma Tischbeina.

Przypisy